Kannenberg pode ser:

Felipe Kannenberg - um ator brasileiro.
Bernd Kannenberg - um ex-atleta e campeão olímpico da antiga Alemanha Ocidental. 

Desambiguação